Ай-Чёндыхъёган — река в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа России. Устье реки находится в 2 км по правому берегу реки Волъёган. Длина реки составляет 20 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Васюган до впадения реки Вах, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Топографические карты

Примечания 

Бассейн Трайгородской
Реки Нижневартовского района